Iáia ibne Iáia  — califa idríssida
 Iáia ibne Ixaque ibne Maomé ibne Gania — emir ganíada
 Iáia II Aluatique  — califa haféssida